Il s'agit du second et dernier tournoi international européen non officiel de football féminin organisé après celui de 1969. La compétition s'est à nouveau déroulée en Italie, à Naples et Rimini.

Le Danemark gagne le tournoi en s'imposant en finale contre l'Italie.

Équipes participantes

La compétition

Premier tour 

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Dernier carré 

Match pour la troisième place :

Notes et références

Lien externe 

 http://www.rsssf.com/tablese/eur-women79.html

1979
Football en 1979
Sport en Italie en 1979
Championnat d'Europe en 1979
Événement sportif international en Italie